

Personnalités 

Robert Hecquet (1693-1775), graveur et marchand d'estampes français ;
Robert Hecquet, footballeur français.